Сан Франсиско ла Унион има више значења:

 Сан Франсиско ла Унион (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Франсиско ла Унион, Сан Висенте (Тлавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику